Алекса́ндар Ра́шич (; родился 16 марта 1984 года в Шабаце, СР Сербия, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист.

Клубная карьера 

Начал клубную карьеру в 2003 году.

В сезоне 2012/13 в составе «Монтепаски» стал чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии.

Сборная Сербии 
Первое крупное выступление в мужской сборной Сербии — чемпионат мира 2010 года в Турции.

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Игроки БК «Борац»
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Трабзонспор»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «ТЕД Анкара Колежлилер»
Игроки БК «Коньяспор»
Игроки БК «Стяуа»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Университатя» Клуж-Напока